Кралство като кралство е националният химн на Камбоджа.

Текстът е написан от Чухон Хат, а музиката е от композитора Нордом Сурамарит. Приет е за първи път след обявяването на независимостта от Франция през 1941 г.

Монархията е премахната през 1970 г. и е сменен. След 1999 г. Камбоджа пак стана монархия и отново е приет за химн.

Текст

Кхмерски 
បទនគររាជ

សូមពួកទេព្តា រក្សាមហាក្សត្រយើង

អោយបានរុងរឿង ដោយជ័យមង្គលសិរីសួស្តី

យើងខ្ញុំព្រះអង្គ សូមជ្រកក្រោមម្លប់ព្រះបារមី

នៃព្រះនរបតី វង្សក្សត្រាដែលសាងប្រាសាទថ្ម

គ្រប់គ្រងដែនខ្មែរ បុរាណថ្កើងថ្កាន។

ប្រាសាទសីលា កំបាំងកណ្តាលព្រៃ

គួរអោយស្រមៃ នឹកដល់យសស័ក្តិមហានគរ

ជាតិខ្មែរដូចថ្មគង់វង្សនៅល្អរឹងប៉ឹងជំហរ

យើងសង្ឃឹមពរ ភ័ព្វព្រេងសំណាងរបស់កម្ពុជា

មហារដ្ឋកើតមាន យូរអង្វែងហើយ។

គ្រប់វត្តអារាម ឮតែសូរស័ព្ទធម៌

សូត្រដោយអំណរ រំឮកគុណពុទ្ធសាសនា

ចូរយើងជាអ្នក ជឿជាក់ស្មោះស្ម័គ្រតាមបែបដូនតា

គង់តែទេវត្តានឹងជួយជ្រោមជ្រែង ផ្គត់ផ្គង់ប្រយោជន៍ឱយ

ដល់ប្រទេសខ្មែរ ជាមហានគរ។

Изговор 
Pad Nagar Rāj

Sūm buak devattā raksā mahā ksatr yoeṅ

Qoy pān ruṅ rẏaṅ ṭoy jăy maṅgal sirī suasdī

Yoeṅ khñuṃ braḥ qaṅg sūm jrak krom mláp braḥ Pāramī

Nai braḥ Narapatī vaṅs ksatrā ṭael sāṅ prāsād thma

Gráp graṅ ṭaen Khmaer purāṇ thkoeṅ thkān.

Prāsād sīlā kaṃpāṃṅ kaṇṭāl brai

Guar qoy sramai nẏk ṭál yas săktī Mahā Nagar

Jātī Khmaer ṭūc thma gáṅ vaṅs nau lqa rẏṅ pʹẏṅ jaṃhar

Yoeṅ sāṅghẏm bar bhăbv breṅ saṃṇāṅ rapás Kambujā

Mahā raṭṭh koet mān yūr qaṅveṅ hoey.

Gráp vatt qārām ḹ tae sū săbd dharm

Sūtr ṭoy aṃṇar raṃḹk guṇ buddh'sāsnā

Cūr yoeṅ jā qnak jẏa jâk smoḥ smăgr tām paep ṭūn dā

Gáṅ tae devattā nẏṅ juay jrom jraeṅ phgád phgaṅ prayojn oy

Ṭál prades Khmaer jā Mahā Nagar.

Превод 
Небето защитава нашия крал
И му дава щастие и слава
За да царуваме над нашите души и нашите съдби,
Единият, наследник на суверенните строители,
Насочвайки гордото старо царство.

Храмовете спят в гората
Спомняйки си славата на великото царство
Като камък, расата на кхмери е вечна.

Нека се доверим на съдбата на Кампуча
Империята, която предизвиква възрастта.

Песните се издигат от пагодите
Към славата на святата будистка вяра.

Нека бъдем верни на вярата на нашите предци.

По този начин небето ще разточи своята награда
Към древната кхмерска страна,
Великото кралство.

Химни на Камбоджа